Сема Кечик Карабель (тур. Sema Keçik Karabel; 4 октября 1965) — турецкая актриса театра и кино; в сериале «Великолепный век» исполнила роль Дайе Хатун.

Биография

Ранняя биография 
Родилась в городе Агры 4 октября 1965 года; окончила театральное отделение в Государственной консерватории им. Мимара Синана, после чего приступила к работе в театре.

Карьера 
Первая пьеса Семы, в которой она приняла участие в 1985 году в Городском театре Стамбула, называлась «Человек, названный странным зверем». В последующие годы актриса продолжила играть в спектаклях, в том числе и Стамбульского Государственного театра, а также исполнила несколько ролей за рубежом в театрах Австрии, Франции и даже Индии.

Дебют Семы в кино состоялся в 2004 году, когда актриса сыграла роль Нертин в фильме «Удар». Среди успешных проектов, где работала Сема были «Если бы я стал облаком», «Великолепный век» и «Снова Любовь»

Фильмография 
 2017 — Love Me
 2017 — Новая невестка / Yeni Gelin
 2015 — Снова Любовь / Aşk Yeniden
 2015 — Не ищи вдалеке / Uzaklarda Arama
 2015 — Пока я не перестал дышать / Nefesim kesilene kadar
 2011-2012 — Великолепный век / Muhtesem Yüzyil
 2009 — Если бы я стал облаком / Bir bulut olsam
 2004 — Удар

Примечания 

Актрисы по алфавиту
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Актрисы театра Турции
Актрисы Турции